Schuster (mot allemand pour cordonnier) est un nom de famille porté entre autres par :

 Alfredo Ildefonso Schuster (1880-1954), archevêque de Milan, cardinal de l'Église catholique romaine.
 Arthur Schuster (1851-1934), physicien germano-britannique
 Bernd Schuster (né en 1959), footballeur allemand.
 Cedric Schuster, homme politique samoan ;
 Dirk Schuster (né en 1967), footballeur allemand.
 Edmond Adolphe Schuster (1847-?), intendant général de 2e classe français ;  
 Franz Schuster (1892-1972), architecte autrichien ; 
 Hans-Emil Schuster (né en 1934), astronome allemand qui a donné son nom à :
 La comète périodique 106P/Schuster.
 L'astéroïde (2018) Schuster.
 Harold D. Schuster (1902-1986), réalisateur et monteur américain ;
 Joseph Schuster (1748–1812), compositeur allemand ;
 Joseph Schuster (ingénieur), ingénieur luxembourgeois qui créa la Ligne Schuster ;
 Leon Schuster (né en 1951), réalisateur, comédien et chanteur d'Afrique du Sud, issu de la communauté afrikaner ;
 Leo Frank Schuster (1852-1927), mécène de l'art anglais ;
 Pamela Schuster (née en 1960), coureuse cycliste américaine ;
 Peter-Klaus Schuster (né en 1943), historien de l'art allemand ;
Rudolf Schuster (né en 1934), homme politique slovaque, président de la Slovaquie de 1999 à 2004 ;
 Stefanie Schuster (née en 1969), skieuse alpine autrichienne ; 
 Susana Jiménez Schuster (1969-), femme politique chilienne ;
 Susanne Schuster (née en 1963), nageuse allemande ;
 Walter Schuster (né en 1929), skieur alpin autrichien.

Autres 
 La ligne Schuster, une ligne luxembourgeoise de protection des passages frontaliers entre le Luxembourg et l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Simon & Schuster, une maison d'édition américaine.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme
Patronyme alsacien
Patronyme lorrain